Act (band), een Britse band
 Act (drama), een segment van een voorstelling, zoals een toneelstuk of opera
 Act of Acts, een verouderde naam voor de verdediging van stellingen aan de universiteit van Oxford en de Universiteit van Cambridge
 Act (Wallin), een compositie van de Noorse Rolf Wallin

Zie ook 
ACT (doorverwijspagina)